Андык:

 Андык (приток Лобани) — река в России, протекает в Кировской области.
 Андык (приток Лумпуна) — река в России, протекает в Кировской области.
 Андык (община) — община в уезде Бачи, провинция Бенче, Вьетнам.